Die 37. Tischtennis-Europameisterschaft fand vom 18. bis 23. September 2018 im spanischen Alicante statt. Es wurden nur die Individualwettbewerbe ausgetragen.

Titelverteidiger waren im Einzel Emmanuel Lebesson (Männer) und Melek Hu (Frauen), im Doppel Patrick Franziska/Jonathan Groth (Männer), Kristin Lang/Sabine Winter (Frauen) und João Monteiro/Daniela Dodean-Monteiro (Mixed).

Teilnehmer 
Jeder Verband konnte zwei Spieler und zwei Spielerinnen für den Mixed-Wettbewerb melden, außerdem pro Geschlecht vier Doppelspieler und, abhängig von der Platzierung bei der letzten Team-Europameisterschaft, zwei bis fünf Einzelspieler. In den Einzel- und Doppelwettbewerben konnten unterschiedliche Spieler gemeldet werden, gemischtnationale Doppel waren erlaubt.

Modus 
In den Einzelwettbewerben wurden 32 Spieler für das im K.-o.-System ausgespielte Hauptfeld gesetzt, die übrigen Spieler traten in einer Gruppenphase mit mindestens vier Spielern pro Gruppe gegeneinander an, um die übrigen 32 Teilnehmer des Hauptfelds zu bestimmen.

In den Doppelwettbewerben wurden 16 Paare für das Hauptfeld gesetzt, die übrigen Doppel traten in einer K.-o.-Qualifikationsrunde gegeneinander an, um die übrigen 16 Teilnehmerpaarungen des Hauptfelds zu bestimmen.

Alle Doppel ab der Hauptrunde und alle Einzel wurden im Best-of-7-Modus ausgespielt, alle Doppel in der Qualifikation und alle Mixed-Doppel im Best-of-5-Modus.

Zeitplan 

 Farblegende

Medaillen

Männer

Männereinzel

Männerdoppel

Frauen

Fraueneinzel

Frauendoppel

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch, spanisch)
 Die EM auf der Seite der ITTF

Einzelnachweise 

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2018
Europameisterschaft 2018
Sportveranstaltung in Alicante